Råda distrikt kan syfta på:

Råda distrikt, Härryda kommun
Råda distrikt, Lidköpings kommun

Se även
Råda församling
Råda socken